Gum est un mot employé dans les expressions suivantes :
 chewing-gum (en français, gomme à mâcher) ;
 Gri-gum btsan-po, un roi du Tibet ;
 nébuleuse de Gum, un rémanent de supernova qui s'étend sur les constellations des Voiles et de la Poupe ;
 Les Gum's, une série de bandes dessinées.

Patronyme 

 Ager Gum, personnalité féminine sud-soudanaise.

Sigle 
GUM est un sigle qui peut signifier :
 , le plus ancien magazine étudiant publié en continu en Ecosse ;
 , une compagnie de production de films indienne.

Code 
GUM est un code qui peut signifier :
 Guam,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 Aéroport international Antonio-B.-Won-Pat de Guam, l'aéroport de Guam, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Code
Patronyme